Live in Concert 2006 – koncertowy album amerykańskiej piosenkarki Barbry Streisand, wydany w 2007 roku. Zawiera zapis występów, jakie odbyły się w październiku 2006 w Madison Square Garden, Verizon Center i BankAtlantic Center.

Płyta dotarła do miejsca 7. na liście Billboard 200.

Lista utworów 
 CD 1

 CD 2

Przypisy 

Albumy koncertowe Barbry Streisand
Albumy muzyczne wydane w roku 2007
Albumy Columbia Records